Борхерс (нім. Borchers) - німецьке прізвище.

Відомі носії прізвища 

 Брати Борхерс
 Герман Борхерс (1910 - 1974) - офіцер військ СС, гауптштурмфюрер СС. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Адольф Борхерс (1913 - 1996) - пілот люфтваффе, майор. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Вальтер Борхерс (1916 - 1945) - пілот люфтваффе, майор. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.

Німецькі прізвища